Luftvapen kan avse:

Skjutvapen 
Luftvapen (skjutvapen) – effektbegränsade handeldvapen

Militärt 
Flygvapen – en flygstridskomponent ingående i en stats militära försvar
Tysklands flygvapen eller Luftwaffe – en del av Tysklands försvarsmakt

Luftgående ammunition 
Flygbomb – frifallande vapenprojektil som släpps från flygfarkoster
Stridsraket – självdriven flygande vapenprojektil utan styrförmåga (se exempel: Jaktraket)
Robot (vapen) - självdriven flygande vapenprojektil med styrförmåga